Welcome to Hell (с англ. «Добро пожаловать в Ад») — первый студийный альбом английской хеви-метал группы Venom, выпущенный в 1981 году.

Об альбоме 

Welcome to Hell характерен оккультными текстами и названиями песен. Один из первых в истории музыки альбомов, отличавшихся сатанистской тематикой. Альбом оказал большое влияние на зарождающийся тогда экстремальный метал.

Звук на альбоме очень шумный и «сырой», отчасти это вызвано тем, что участники группы планировали записать демо (запись велась всего 3 дня), а Neat Records предложили использовать его для альбома, что и было сделано.

Первый выпуск на виниле включал в себя плакат и розовый листок с текстами песен.

Песня «Mayhem with Mercy» дала название одной из самых влиятельных блэк-метал-групп — Mayhem.

Список композиций 

Поставляется с 12-страничным буклетом. Некоторые издания поставляются в футляре.

Участники записи 
 Venom – продюсеры, исполнители
 Conrad "Cronos" Lant – бас-гитара, вокал
 Jeffrey "Mantas" Dunn – электрогитара
 Tony "Abaddon" Bray – ударные
 Кит Николь - продюсер

Примечания 

Альбомы 1981 года
Альбомы спид-метала
Дебютные альбомы 1981 года
Альбомы Venom